Фужерол може да се односи на:

 Фужерол (Горња Саона), насељено место у Француској, у департману Горња Саона
 Фужерол (Ендр), насељено место у Француској, у департману Ендр
 Фужерол ди Плеси, насељено место у Француској, у департману Мајен